Михайло Кропивницький (герб Єліта) — підсудок брацлавський (1618), мечник брацлавський (1612),  секретар королівський (1637).

Життєпис 
Був одружений з Анною Головінською. 

Член сейму у Варшаві в 1626 від Брацлавського воєводства. Член звичайного сейму (1629).

Бібліографія 
 Herbarz polski, t. XII, Warszawa 1908. s. 306.
 Jan Kwak, Sejm warszawski 1626 roku, Opole 1985, s. 130.

Примітки 

Польська шляхта
Королівські секретарі
Депутати Сейму Польщі